Truchsess steht für:
 Truchsess (Hofamt), ein mittelalterliches Hofamt
 Truchseß (Adelstitel), Truchseß als Titel oder Namensbestandteil von Adelsgeschlechtern

Truchseß oder Truchsess ist der Familienname folgender Personen:
 Freiherr Carl August Truchsess von Wetzhausen (1793–1802)
 Albert Truchseß, Abt von Münsterschwarzach
 Karl Truchsess (* 1965), österreichischer Motorradrennfahrer
 Maria Walburga von Truchsess-Waldburg-Zeil (1762–1828), Wohltäterin und Pädagogin
 Ruth von Truchseß (* 1941), deutsche Politikerin (SPD), MdL

Siehe auch:
 Truchsessischer Krieg
 Truchseß von Wetzhausen